Der Mondkrater Schickard ist eine große Wallebene, nahe am südwestlichen Rand der Mondvorderseite. Er wurde nach dem deutschen Astronomen Wilhelm Schickard benannt.

Die mächtige, fast kreisrunde Wallebene liegt etwas südlich des Mare Humorum, nordöstlich des Kraters Wargentin. Von der Erde aus gesehen liegt die Wallebene fast am Mondrand, weshalb sie zur Ellipse verzerrt erscheint. Ihr Boden ist glatt und teilweise mit Lava bedeckt.

Weblinks 
 
 Schickard auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Mondkrater